Huis Teisterbant (Kerk-Avezaath), landhuis in Kerk-Avezaath
 Huis Teisterbant (Kerkdriel), kasteel in Kerkdriel